Magnum Opus - album studyjny Yngwiego Malmsteena wydany 17 października 1995 roku.

Lista utworów

japońskie wydanie

Twórcy 
 Yngwie Malmsteen - gitara elektryczna, gitara akustyczna, sitar, chórki
 Michael Vescera - śpiew
 Mats Olausson - instrumenty klawiszowe
 Barry Sparks - gitary basowe
 Shane Gaalaas - perkusja

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 Okładka

Albumy muzyczne wydane w roku 1995
Albumy Yngwiego Malmsteena
Albumy Metal Mind Productions
Albumy Music for Nations